Екатерина Румянцева:
 Румянцева, Екатерина Леонидовна (род. 1991) — российская парабиатлонистка.
 Румянцева, Екатерина Михайловна (урожденная Голицына; 1724—1779) — статс-дама и гофмейстерина двора, жена П. А. Румянцева-Задунайского.